Межидов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Межидов, Абдул-Малик Хасмагомедович (1961-?) — чеченский полевой командир;
 Межидов, Вахид Хумаидович (1938) — российский чеченский учёный;
 Межидов, Саламу Султанович (1981) — российский дзюдоист.